

Hydronymes 
 Le Brévon est un affluent de la Seine. Il prend sa source à Échalot et se jette dans la Seine à Brémur-et-Vaurois.
 le Brevon est un petit affluent de l'Albarine sur la commune de Saint-Rambert-en-Bugey
 Le Brevon, aussi appelé Dranse de Bellevaux, est une petite rivière de montagne de Haute-Savoie, et un sous-affluent du Rhône par la Dranse, et le Lac Léman.

Toponyme 
 Rochefort-sur-Brévon est une commune française, située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté, et traversée par le Brévon.

Homonymie d'hydronyme